Der Kanton Villeneuve-l’Archevêque war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Sens, im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort war Villeneuve-l’Archevêque. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2001 bis 2015 Jean Pingal (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 17 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Villeneuvelarcheveque
Aufgelöst 2015